John Craven puede referirse a:
 John Craven (actor) (1916-1995), actor teatral y cinematográfico estadounidense.
 John Craven (futbolista) (1947-1996), futbolista inglés.
 John Craven (1912–1981), fotógrafo francés.